Émile Béthenod, un homme d'affaires français (1846 - 1929).
 Joseph Bethenod, un ingénieur français (1883 - 1944).
 George Raphaël Bethenod, dit Raph, un coureur automobile français (1910 - 1994).
 Martin Béthenod, un journaliste et marchand d'art français (1966 - ).